Чемпиона́т Второ́й ли́ги Ла́твии по футбо́лу 2021 го́да () — 30-й сезон чемпионата Второй лиги Латвии по футболу и второй в качестве единой лиги.

Команды — участницы

Изменения 
По итогам сезона 2020 года Вторую лигу покинули следующие клубы:
 «Albatroz/Елгава» (Елгава) — 1-е место,  2,80. Квалифицировался в Первую лигу.

Вторую лигу пополнили следующие клубы:
 «Спекс» (Валмиера) — 1-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,75.
 «Карамба» (Рига) — 1-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,69.
 «Екабпилс» (Екабпилс) — 1-е место в регионе в Третьей лиге, коэффициент 2,20.

В межсезонье новообразованный клуб «Скансте» (Рига) перенял место клуба «Кримулда» (Рагана; 12-е место, коэффициент 0,50) в лиге.

География соревнования

Стадионы

Турнирная таблица 
{| class="standard" border="1" cellpadding="4" cellspacing="0" style="border-collapse: collapse; margin:0;"
|- align=center
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=170|Команда
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=50|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=35|
!style="background:#e8e8fa;" width=60|Примечания

Результаты матчей 

1 17 октября не состоялся матч «ДЮСШ Прейли» — «Балви», так как обе команды отказались от участия из-за недостаточного количества игроков. Обеим командам было засчитано техническое поражение (0:3).

 Пояснения к таблице

Лучшие бомбардиры 

* в скобках — голы, забитые с пенальти.

Рекорды сезона 
 Самая крупная победа хозяев:
 Самая крупная победа гостей:
 Наибольшее число голов в одном матче:

Арбитры чемпионата

См. также 
 Высшая лига Латвии по футболу 2021
 Первая лига Латвии по футболу 2021
 Третья лига Латвии по футболу 2021
 Кубок Латвии по футболу 2021

Примечания

Ссылки 
 

2021
Футбол в Латвии в 2021 году
Европейские национальные футбольные чемпионаты в сезоне 2021